В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Ева Пфафф 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Розалін Феербенк /  Шерон Волш (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (півфінал)

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Кетлін Горват /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships